Nigina Jasur qizi Abduraimova (ur. 7 lipca 1994 w Taszkencie) – uzbecka tenisistka.

Kariera tenisowa 
Zwyciężyła w dwunastu turniejach singlowych i szesnastu deblowych rangi ITF.

Najwyższe miejsce w rankingu WTA Tour gry pojedynczej – 144. pozycję – osiągnęła 29 września 2014 roku. Najwyższe miejsce w rankingu gry podwójnej – 175. pozycję – osiągnęła 25 września 2017 roku.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Uzbeckie tenisistki
Ludzie urodzeni w Taszkencie
Urodzeni w 1994